Skansholmen kan avse:
 Skansholmen – historiskt namn på Kastellholmen i Stockholm
 Skansholmen, Storsjön – en ö i Storsjö, Jämtland
 Skansholmen, Mörkö – en holme vid Mörkö på västra sidan om Skanssundet i Södertälje kommun, se Furuholmsskansen 
 Skansholmen, Nyköping - en holme vid inloppet till Sjösafjärden utanför Nyköping.
 Skansholmens naturreservat – ett naturreservat i Ekerö kommun
 Skansholmen, Ingå – en ö i Finland